Australasian Championships 1905 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner. Det var den første udgave af den turnering, som senere udviklede sig til den nuværende grand slam-turnering Australian Open. Mesterskaberne blev spillet i Warehouseman's Cricket Club i Melbourne, Australien i perioden 17. - 26. november 1905 og var egentlig en del af Victorian State Championships 1905, hvor turneringerne i herresingle og herredouble for første gang også gjaldt som australasiatiske mesterskaber.

Herresingleturneringen havde deltagelse af 17 spillere, og titlen blev vundet af Rodney Heath fra Australien, som i finalen besejrede sin landsmand Arthur Curtis med 4–6, 6–3, 6–4, 6–4, og som dermed vandt den første af sine to herresingletitler ved Australasian Championships i karrieren. Vinderen modtog en 10 guinea-pokal til ejendom, samt to vandrepokaler: Heath Challenge Shield som symbol på sejren i Victorian Championships og en vandrepokal af guld som vinder af Australasian Championship. Den nye vandrepokal af guld var imidlertid på det tidspunkt stadig undervejs fra London, så den fik han først overrakt senere.

Herredoublemesterskabet blev vundet af Randolph Lycett og Tom Tachell, der vandt over Edgar Barnard og Basil Spence i finalen med 11–9, 8–6, 1–6, 4–6, 6–1. Vinderne blev som de første australasiatiske mestre i herredouble overrakt de nye Ayres Australasian Cups, samtidig med at de modtog Nell Black Victorian Shilds som vindere af Victorian Championships. Derudover var der en 8 guinea-pokal til ejendom som præmie.

Resultater

Herresingle

Herredouble 

Herredoublemesterskabet blev vundet af Randolph Lycett og Tom Tachell, der vandt over Edgar Barnard og Basil Spence i finalen med 11–9, 8–6, 1–6, 4–6, 6–1. Kampen varede tre timer, og ved stillingen 2–2 i sæt kollapsede Lycett på grund af udmattelse, og hans modstandere gik med til at holde 10 minutters pause. Pausen gjorde tilsyneladende Lycett godt, for i femte sæt fik han sin anden luft, mens Spence til gengæld bukkede under for presset. Hans spil faldt fra hinanden, og Lycett og Tom Tachell kunne sikre sig sejren i afgørende sæt med 6–1.

I semifinalerne havde de senere mestre besejret Horace Rice og Gordon Wright fra New South Wales med 2–6, 7–5, 7–5, 6–3, mens Barnard og Spence havde vundet over Alfred Dunlop og Reginald Fraser med 6–4, 7–5, 6–1.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Australian Open 
 Australian Open - Results Archive - 1905 Men's Doubles 
 Australian Open - Results Archive - 1905 Men's Singles  
 Tennis Archives - Australian Open 1905  
 Google News Archive - The Age - 13. november 1905 
 Google News Archive - The Age - 27. november 1905 
 Google News Archive - Sydney Morning Herald - 27. november 1905

Noter 

Australian Open
Tennis i 1905